Valero bzw. Valéro ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrosio Valero (* 1984), spanischer Pianist
 Bodil Valero (* 1958), schwedische Politikerin
 Borja Valero (* 1985), spanischer Fußballspieler
 Carlos Gimeno Valero (* 2001), spanischer Tennisspieler
 Carmen Valero (* 1955), spanische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Cristina Torrens Valero (* 1974), spanische Tennisspielerin
 David Valero (* 1988), spanischer Mountainbiker
 Edwin Valero (1981–2010), venezolanischer Boxer
 Elisa Valero (* 1971), spanische Architektin und Hochschullehrerin
 Fernando Valero Delgado (* 1958), deutsch-ecuadorianischer Glaziologe und Künstler
 Francesc Pi de la Serra i Valero (* 1942), katalanischer Gitarrist und Liedermacher
 Gaspar Valero Martí (* 1958), spanischer Historiker
 Jean-Louis Valero (* 1952), französischer Komponist
 José Sótero Valero Ruz (1936–2012), venezolanischer römisch-katholischer Bischof
 Julien Valéro (* 1984), französischer Fußballspieler
 Mateo Valero (* 1952), spanischer Computeringenieur
 René Arnold Valero (1930–2019), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Brooklyn
 Rosemary Valero-O’Connell (* 1994), US-amerikanische Comiczeichnerin und Illustratorin
 Sarah Valero Jodar (* 1998), französisch-spanische Handballspielerin
 Vicente Valero (* 1963), spanischer Schriftsteller, Hochschullehrer und Übersetzer

Valero ist der Name folgender Orte:
 Valero (Salamanca), Gemeinde in der spanischen Provinz Salamanca

Siehe auch:
 Valero Energy